Дми́трий Алекса́ндрович Ко́рсаков (, Москва, Российская империя — 26 мая 1919, Казань РСФСР) — русский историк, доктор русской истории, профессор Казанского университета.

Биография 
Родился в дворянской семье. Племянник известного русского ученого К.Д. Кавелина, который оказал на него большое влияние. Детство провёл в сельце Арышхазде. С 1856 жил в Казани.

Окончил историко-филологический факультет Казанского университета с золотой медалью в 1864 году. В 1872 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Меря и Ростовское княжество». Этот труд, обнаруживающий детальную разработку вопроса и выдающуюся эрудицию автора, был встречен научной критикой весьма благосклонно, хотя в то же время она находила недоказанной одну из важнейших мыслей исследования — о самостоятельности ростовского вече, которую последнее проявило на самом деле лишь однажды — после смерти Андрея Боголюбского по вопросу о главенстве земли, издавна тянувшей к Ростову.

В 1880 году Корсаков защитил докторскую диссертацию по теме «Воцарение Анны Иоанновны». С 1881 Д.А. Корсаков был профессором истории Казанского университета, где под его редакцией выходили университетские «Записки».

Кроме того, Д. А. Корсаков напечатал работы «Ссылка князя В. Л. Долгорукого в село Знаменское» (М., 1881); «Об историческом значении поступательного движения великорусского племени на Восток» (Казань, 1889); «Из жизни русских деятелей XVIII века» (СПб., 1891) и ряд статей в «Историческом вестнике».

Редактировал вместе с профессором Л.З. Слонимским издание полного собрания сочинений К.Д. Кавелина, законченное в 1900 году. Один из авторов Русского биографического словаря (1900-1916).

В 1900—1905 годах Д. А. Корсаков являлся деканом историко-филологического факультета Казанского университета.

В 1912 вышел в отставку.

Был депутатом Дворянского собрания, уездным земским гласным.

Семья 
 отец — Александр Львович Корсаков (1794-1873), генерал-майор артиллерии
 жена (с 1879) — Варвара Дмитриевна Корсакова (1858-1930), дочь Д. Д. Благово, помогала мужу в научных занятиях, после его смерти работала в библиотеке в Казани, умерла в Москве
 дочь Софья умерла в возрасте девяти лет
 сын — Константин Дмитриевич Корсаков (1883-1942), учёный секретарь секции сельскохозяйственной промышленности научно-технического управления ВСНХ СССР, неоднократно репрессирован: в 1927—1929 в ссылке в Нижнем Новгороде, в 1931-1935 в заключении, в 1935-1941 в ссылке в Караганде, с 1941 в лагере, умер в тюремной больнице

Звания Д. А. Корсакова 

 1871 — действительный член Общества естествоиспытателей при Казанском университете
 1883 — действительный статский советник
 1888 — действительный член Казанского экономического общества
 1897 — заслуженный профессор кафедры русской истории Казанского университета
 1903 — почётный член Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете
 1905 — член-корреспондент Петербургской Академии наук

Память 
 В 2007 году имя Д.А. Корсакова было присвоено ежегодному конкурсу «Учитель года», проводимому на историческом факультета Казанского государственного университета.

Библиография 
 Меря и Ростовское княжество. Очерки из истории Ростовско-Суздальской земли на сайте «Руниверс»
 Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII в. на сайте «Руниверс»

Статьи в журналах 
 Граф Миних и его Записки. (Посвящается памяти М. И. Семевскому) // Исторический вестник, 1893. — Т. 53. — № 8. — С. 431—445.
 Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая  // Исторический вестник, 1886. — Т. 23. — № 2. — С. 263—282.
 Князь С. Г. Долгорукий и его семья в ссылке. (Их жизнь в Раненбурге с 1730 по 1735 г.). Исторический очерк по неизданным документам. // Исторический вестник, 1880. — Т. 1. — № 3. — С. 457—472.
 К. Д. Кавелин. Материалы для биографии. Из семейной переписки и воспоминаний // Вестник Европы. 1886, №1-8, 10,11; 1887, № 4-5; 1888, №5.
 Праздник в честь А. Д. Балашева, бывший в Рязани 13-го июля 1823 года // Исторический вестник, 1888. — Т. 33. — № 8. — С. 364—373.
 Сторонники воцарения Екатерины II. (1757—1762 гг.) // Исторический вестник, 1884. — Т. 15. — № 2 — С. 424—437.

Источники 
 
 
 

Историки по алфавиту
Историки России
Выпускники Казанского университета
Преподаватели Казанского университета
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Дмитрий Александрович